Rezultati Prvenstva Anglije 1958 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Althea Gibson je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Althea Gibson (Prvakinja)
  Christine Truman (Četrti krog)
  Dorothy Knode (Drugi krog)
  Maria Bueno (Četrtfinale)
  Shirley Bloomer (Četrtfinale)
  Zsuzsa Körmöczy (Polfinale)
  Janet Hopps (Drugi krog)
  Karol Fageros (Tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1958